La Broye, Broye et Broyes peut désigner :

Patronyme

 Antoine Marie Louis Broye (1823-1905), général français..
 Jean-Joseph Broye (1797-1870), personnalité politique suisse.

Toponymie

France 
 Broye,  commune française de Saône-et-Loire ;
 Broye-les-Loups-et-Verfontaine, commune française située dans le département de la Haute-Saône ;
 Broye-Aubigney-Montseugny, commune française, également en Haute-Saône.
 , deux communes françaises :
 Broyes, commune française de la Marne
 Broyes, commune française de l'Oise

Suisse 
Hydronymie
 La Broye, une rivière sur les cantons de Vaud et de Fribourg ;
 La Broye de Vullierens, un ruisseau du canton de Vaud, affluent de la Senoge.
 Le ruisseau de Broye, un ruisseau du canton de Vaud, affluent de la Mèbre.
Région
 La Broye, une région partagée entre les cantons de Vaud et de Fribourg ;
 Le district de la Broye dans le canton de Fribourg.
 Le district de la Broye-Vully dans le canton de Vaud.

Autre 
 La broye, un meuble héraldique figurant un instrument servant à battre (broyer) le chanvre et le lin.
 La broye, une spécialité culinaire d'origine béarnaise.

Homonymie d'hydronyme